

Geografia 
Oriente — ponto cardeal e conceitos político e cultural
Oriental (Carolina do Norte) — cidade no Condado de Pamlico, Estados Unidos
Oriental (Marrocos) — região administrativa de Marrocos
Oriental (1997-2015) — antiga região de Marrocos

Outros usos 
Mundo oriental — relativo às culturas ou estruturas sociais e sistemas filosóficos a leste da Europa Central
Orientais na Umbanda — conceito religioso
Clube Oriental de Lisboa — agremiação portuguesa fundada em 1946

Ver também 
Orientalismo

Desambiguações de topônimos